

Крайно класиране

Победители 
 :     
На 26 юли 2006 г. обявени от ИФФ за Шампиони на Италия след скандала „Калчополи“. Носители на трофея Копа Италия.
 Интер, Рома, Милан и Киево:
Класират се за Шампионска лига.
 Палермо, Ливорно и ФК Парма:
Класират се за Купа на УЕФА.
 УС Лече, Тревизо и Ювентус: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 
 31 гола (0 дузпи): Лука Тони (Фиорентина)
 23 гола (0 дузпи): Давид Трезеге (Ювентус)
 22 гола (5 дузпи): Давид Суасо (Каляри Калчо)

Вижте също 
 Калчополи

Бележки 

Първенство на Италия по сезон